Hágöngur steht für: 

 Hágöngur (Flateyjardalsheiði), Berge in Nordisland
 Hágöngur (Sprengisandur), Berge im isländischen Hochland